Niemcy:
 Rosendahl – dzielnica Ahlen
 Rosendahl – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld

Osoby:
 Heide Rosendahl – niemiecka lekkoatletka

Zobacz też:
 Rosendal
 Rosenthal